

Sigle 
 White Dwarf – Sul diagramma Hertzsprung-Russell, che mette in relazione la temperatura e la luminosità di una stella, sta ad indicare la zona delle supergiganti parossistiche.

Codici 
 WD – codice vettore IATA di DAS Air Cargo
 WD – codice ISO 3166-2:IE del Waterford (Repubblica d'Irlanda)
 WD – codice ISO 3166-2:LY di Wadi al Hayat (Libia)

Altro 
 WD – sigla automobilistica internazionale della Dominica
 WD – targa automobilistica del Corpo Diplomatico (Austria)
 WD – targa automobilistica di Varsavia-Bielany (Polonia)